Hanes 500 kan avse:

 Hanes 500 (vårrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1991-1995 på Martinsville Speedway.
 Hanes 500 (höstrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1996-1997 på Martinsville Speedway.